Fantini ist ein italienischer Familienname. Fantini ist der Plural von fantino, dt. „Rennreiter“ bzw. „Jockey“.

Namensträger 
 Akira Fantini (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Alessandro Fantini (1932–1961), italienischer Radsportler
 Enrico Fantini (* 1976), italienischer Fußballspieler
 Fernando Fantini (1929–2018), Schweizer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Girolamo Fantini (1600–1675), italienischer Barockmusiker
 Michael Fantini (* 1962), deutscher Mediziner und ärztlicher Krankenhausdirektor
 Sara Fantini (* 1997), italienische Hammerwerferin

Familienname
Italienischer Personenname
Berufsname